Сан Антонио Уитепек има више значења:

 Општина Сан Антонио Уитепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Уитепек (Сан Антонио Уитепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику